Drejning kan have flere betydninger:
 Ændring af bevægelse; sving
 Overført betydning: ændret udvikling; vending
 Geometri: drejning af figur om et punkt
 Fremstilling af produkt på drejebænk: særligt trædrejning eller metaldrejning